Sezon 1890/1891 był 20. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych w Anglii

Rozgrywki ligowe

The Football League

The Football Alliance

Przypisy 

1890 w piłce nożnej
1890 w Wielkiej Brytanii
1891 w piłce nożnej
1891 w Wielkiej Brytanii
Sezony piłki nożnej w Anglii